Elechnitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Елешница) :
Elechnitsa, village bulgare de l'obchtina de Razlog, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Elechnitsa, village bulgare de l'obchtina d'Elin Pelin, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
Elechnitsa, rivière bulgare coulant dans l'oblast de Kyoustendil.